Лихачёв, Иван Алексеевич (1896—1956) — директор Московского автомобильного завода (ныне Завода имени Лихачёва), нарком машиностроения.
 Лихачёв, Иван Алексеевич (1860—?) — инженер путей сообщения, действительный статский советник.
 Лихачёв, Иван Алексеевич (1903—1972) — советский поэт-переводчик, педагог.
 Лихачёв, Иван Витальевич (род. 1989) — украинский легкоатлет. 
 Лихачёв, Иван Ильич (1922—1987) — Герой Советского Союза.
 Лихачёв, Иван Фёдорович (1826—1907) — русский военный и государственный деятель, адмирал.